Die NGC-Objekte von 2001 bis 2500



Nr. 2001 bis 2100

Nr. 2101 bis 2200

Nr. 2201 bis 2300

Nr. 2301 bis 2400

Nr. 2401 bis 2500

Legende 

 Liste Ngcobjekte 2001
Ngcobjekte 2001